Козловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Козловское сельское поселение — входит в Руднянский район

Воронежская область 
 Козловское сельское поселение — входит в Бутурлиновский район
 Козловское сельское поселение — входит в Терновский район

Забайкальский край 
 Козловское сельское поселение — входит в Калганский район

Новосибирская область 
 Козловское сельское поселение — входит в Барабинский район
 Козловское сельское поселение — входит в Татарский район

Рязанская область 
 Козловское сельское поселение — входит в Рыбновский район

Тверская область 
 Козловское сельское поселение — входит в Конаковский район
 Козловское сельское поселение — входит в Спировский район

Чувашия 
 Козловское сельское поселение — входит в Порецкий район